Religió:
 Oració a l'hort de Getsemaní, episodi de la vida de Jesús de Natzaret, present als quatre Evangelis.

 Títols d'obres:
 Oració a l'hort (Abelló), pintura de Joan Abelló i Prat (1960–1966).
 Oració a l'hort (Botticelli), pintura de Sandro Botticelli (1498–1500).
 Oració a l'hort (El Greco, Buenos Aires), pintura del Greco (1600–1607) que es troba al Museu Nacional de Belles Arts de Buenos Aires.
 Oració a l'hort (El Greco, Andújar), pintura del Greco (1600–1607) que es troba a l'església de Santa Maria d'Andújar (Jaén).
 Oració a l'hort (El Greco, Budapest), pintura del Greco (1610–1612) que es troba al Museu de Belles Arts de Budapest.
 Oració a l'hort (El Greco, Conca), pintura del Greco (1602–1605) que es troba al Museu Diocesà de Conca.
 Oració a l'hort (El Greco, Londres), pintura del Greco (1590–1595) que es troba a la National Gallery de Londres.
 Oració a l'hort (El Greco, Toledo, Ohio), pintura del Greco (1590–1595) que es troba al Toledo Museum of Art de Toledo (Ohio).
 Oració a l'hort (El Greco, versions del taller), versions del taller del Greco de lOració a l'hort de Getsemaní.
 Oració a l'hort de Getsemaní (Salzillo), escultura de Francisco Salzillo de 1754.